Бионди, Бьонди () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бионди, Альфредо (1928—2020) — итальянский политический деятель.
 Бионди, Мэтт (род. 1965) — американский пловец, 8-кратный олимпийский чемпион.
 Бьонди, Жан (1900—1950) — французский политический деятель.
 Бьонди, Фабио (род. 1961) — итальянский скрипач, дирижёр, руководитель оркестра.
 Бьонди, Эрнесто (1855—1917) — итальянский скульптор.